Ежокин Михаил Анатольевич — глава городского округа Домодедово.

Биография 
Родился 28 сентября 1969 года в селе Стрелецкие Выселки Рязанской области.

Образование: Московский государственный открытый университет (1996 г.)

Программа подготовки менеджеров среднего и высшего управленческого звена для эффективной работы в бизнесе, государственном и муниципальном управлении (MBA)

Трудовая деятельность:

1992—2012 занимал различные должности в компании Южные электрические сети — филиале ОАО «Московская объединённая электросетевая компания».

2012—2021 Директор филиала «Южные электрические сети», заместитель генерального директора — директор филиала «Южные электрические сети», ПАО «Московская объединённая электросетевая компания».

2007—2021 Депутат Совета депутатов городского округа Домодедово, член постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и экологии.

04.2021-09.2021 Советник Главы городского округа Домодедово на общественных началах.

10.2021-11.2021- Временно исполняющий полномочия Главы городского округа Домодедово.

11.2021 — избран на должность Главы городского округа Домодедово

Примечания 

Главы городских округов России